La gara di decathlon maschile si è svolta l'11 e il 12 agosto.

Podio

Situazione pre-gara

Record 
Prima di questa competizione, il record del mondo (RM) e il record dei campionati (RC) erano i seguenti.

Campioni in carica 
I campioni in carica, a livello olimpico e  mondiale, erano:

La stagione 
Prima di questa gara, gli atleti con le migliori tre prestazioni dell'anno erano:

Risultati

100 metri 
Venerdì 11 agosto.

Prima batteria ore 11:00.

Salto in lungo

Venerdì 11 agosto.

Inizio ore 12:05.

Lancio del peso

Venerdì 11 agosto.

Inizio ore 13:55.

Salto in alto
Venerdì 11 agosto.

Inizio ore 18:00.

400 metri
Venerdì 11 agosto.

Inizio ore 21:44.

110 metri ostacoli
Sabato 12 agosto.

Inizio ore 10:59.

Lancio del disco
Sabato 12 agosto.

Gruppo A ore 12:00 - Gruppo B ore 13:10

Salto con l'asta 
Sabato 12 agosto.

Gruppo A ore 13:58 - Gruppo B ore 15:08

Lancio del giavellotto
Sabato 12 agosto.

Gruppo A ore 18:30 - Gruppo B ore 19:55.

1500 metri
Sabato 12 agosto.

Inizio ore 21:55.

Classifica finale

Note

Altri progetti 

Campionati del mondo di atletica leggera 2017
Decathlon ai campionati del mondo di atletica leggera